BZG peut faire référence à :
 .

bzg peut faire référence à :
 babuza, une des langues aborigènes de Taïwan, selon le code IETF.

Code IATA des aéroports